Estrellada puede referirse a:
El nombre común de la planta Aster amellus.
El nombre común de la planta Cytisus villosus.
El nombre común de la planta Dorycnium hirsutum.
El nombre común de la planta Holosteum umbellatum.
El nombre común de la planta Pallenis spinosa.
El nombre común de la planta Plantago coronopus.
El nombre común de la planta '''''Stellaria holostea.